Een aantal plaatsnamen:
Hoboken (Antwerpen), voormalige gemeente, sinds 1 januari 1983 een district van Antwerpen in België
Hoboken (Georgia), een stad in de Amerikaanse staat Georgia
Hoboken (New Jersey), een stad in de Amerikaanse staat New Jersey
Land van Hoboken, een voormalig landgoed te Rotterdam
Hoboken-Verzeichnis, de nummering van Haydn-werken door Anthony van Hoboken
Superhero League of Hoboken, een computerspel van Legend Entertainement
Hoboken (Lost Heaven), een deel van de fictieve stad Lost Heaven uit het computerspel Mafia: The City of Lost Heaven

Personen
Anthony van Hoboken (musicoloog), een Nederlandse musicoloog
Anthony van Hoboken (reder), een Nederlandse reder
Jemmy van Hoboken (1900-1962), Nederlands tekenares, schilderes, illustratrice  en grafisch ontwerpster